

Bułgaria 
 Krumowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Krumowo – wieś w obwodzie Kiustendił
 Krumowo – wieś w obwodzie Płowdiw
 Krumowo – wieś w obwodzie Warna